Nomansland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Nomansland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Nomansland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Nomansland – album belgijskiego zespołu Milk Inc. wydany w roku 2011